Според данни на Агенцията по статистика броят на живородените в Казахстан през 2014 година е 401 066, и има 23.20 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели:

Численост на живородените 
Численост на живородените през годините, по области и градове от републиканско значение. Според данни на Комисията по статистика към Министерството на националната икономика на Казахстан:

Коефициент на раждаемост 
Коефициент на раждаемост през годините, по области и градове от републиканско значение. Според данни на Комисията по статистика към Министерството на националната икономика на Казахстан (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Казахстан

Източници 

Население на Казахстан
Казахстан